Премия «Оскар» за лучший дизайн костюмов — престижная награда Американской академии киноискусства, присуждаемая ежегодно за значимые достижения в дизайне костюмов.

Впервые эту награду вручали фильмам, сделанным в 1948 году, когда отдельные награды получали чёрно-белые и цветные фильмы.

Рекорды

Список лауреатов и номинантов

1949—1950

1951—1960

1961—1970

1971—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

Ссылки 
 Результаты всех церемоний награждения на официальном сайте Американской киноакадемии 
 Кинопремия «Оскар»  на сайте Internet Movie Database
 База данных Американской киноакадемии 
 Список лауреатов и номинантов премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов в базе данных американской киноакадемии 

Костюмы
Премии в области моды и дизайна